

Astronomia
 3854 George – asteroide areosecante

Editoria 
 George – rivista mensile statunitense pubblicata dal 1995 al 1999

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 George – città della Contea di Lyon, Iowa
 George – città della Contea di Grant, Washington
 George – lago della Florida
 Sudafrica
 George – città della provincia del Capo Occidentale

Musica 
 George – gruppo musicale australiano

Onomastica 
 George – variante del nome proprio di persona Giorgio

Persone 

 David Lloyd George – politico britannico

Televisione 
 George – personaggio di Blackadder
 George – personaggio di Nikita
 George – personaggio di Curioso come George

Altri progetti